Tschiche ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jochen Tschiche (1929–2015), deutscher Geistlicher, Bürgerrechtler in der DDR und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Klaus-Dieter Tschiche (* 1941), deutscher Pädagoge und Kommunalpolitiker (SPD)
 Wolfram Tschiche (* 1950), DDR-Bürgerrechtler, Philosoph und Theologe
Siehe auch:
 Schieche